Jan Adriaanszoon Leeghwater, ingénieur hydrographe néerlandais
 Leeghwater, station de pompage du Haarlemmermeer